Der Begriff Butte bezeichnet

 ein Gefäß, in dem besonders Lebensmittel aufbewahrt werden (ostdeutscher Raum)
 einen hölzernen Rückentragekorb oder Kiepe
 in der Winzersprache das Traubenfass, siehe Bütte
 vor allem in der Winzersprache ein Traggefäß, siehe Hottenträger
 in der Zoologie mehrere Arten der Familien Steinbutte (Scophthalmidae), Schollen (Pleuronectidae) und Butte (Bothidae) – Butte (Familie)
 in der Nahrungsmittelkunde den Blinddarm von Schlachttieren wie Rind, Schwein und Schaf
 in der amerikanischen Geographie allgemein einen Tafelberg (franz. butte, schwäb. Buckel) oder geologisch spezieller einen Härtling
 in der Vor- und Frühgeschichte eine bandkeramische Gefäßform
 in der Fleischverarbeitung Wursthülle aus Blind- und Grimmdarm, siehe Buttdarm 

Personen:
 George Butte (1877–1940), US-amerikanischer Politiker und Rechtswissenschaftler
 Heinrich Butte (1886–1963), deutscher Bibliothekar
 Martha Butte (1912–2000), Arbeitersportlerin und Widerstandskämpferin
 Rüdiger Butte (1949–2013), deutscher Landrat
 Wilhelm Butte (1772–1833), Lehrer, Prinzenerzieher, Pfarrer und Professor für Statistik und Staatswissenschaften sowie königlich preußischer Regierungsrat

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Butte (Alaska)
 Butte (Montana)
 Butte (Nebraska)
 Butte (North Dakota)
 Butte City (Idaho)
 Butte City (Kalifornien)
 Butte des Morts (Wisconsin)
 Butte Falls (Oregon)
 Butte La Rose (Louisiana)
 Butte Meadows (Kalifornien)

im NRHP (Liste der Kulturdenkmale in den Vereinigten Staaten) gelistete Objekte:
 Butte County Courthouse and Historic Jail Building, in Belle Fourche, South Dakota, ID-Nr. 98001398
 Butte Falls Ranger Station, in Butte Falls, Oregon, ID-Nr. 86000824
 Butte, Anaconda and Pacific Railway Historic District, in Anaconda, Montana, ID-Nr. 88001111
 Butte-Anaconda Historic District, in Walkerville, Butte and Anaconda, Montana, ID-Nr. 66000438
 Butte-Cochran Charcoal Ovens, in Florence, Arizona, ID-Nr. 75000358
 Butte-Lawrence County Fairgrounds, in Nisland, South Dakota, ID-Nr. 86000934

Siehe auch:
 Butte County
 Butte Lake
 Butte Township
 Butte Valley
 Butt
 Budde
 Bute
 Pudding Butte
 Hagebutte